Swetlana Grigorjewna Ganina (; * 11. Juli 1978 in Gorki) ist eine russische Tischtennisspielerin. Sie ist Europameisterin im Doppel.

Erfolge 
Ganina ist Abwehrspielerin. Sie holte bei Jugend-Europameisterschaften acht Medaillen:
 1991: Sieg mit der Mannschaft
 1992: Sieg im Einzel
 1993: Sieg mit der Mannschaft
 1994: Sieg im Einzel, Zweiter im Doppel mit Wiktorija Pawlowitsch
 1995: Zweite im Einzel (hinter Tamara Boroš), Sieg mit der Mannschaft
 1996: Sieg mit der Mannschaft

Von 1999 bis 2008 nahm sie vier Mal an Europa- und neun Mal an Weltmeisterschaften teil. Zudem qualifizierte sie sich zwei Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

2007 wurde Ganina zusammen mit Wiktorija Pawlowitsch Europameister im Doppel. In den Jahren davor hatte sie bereits drei Mal das Doppel-Halbfinale erreicht: 2002, 2003 und 2005 jeweils mit Irina Palina. 2007 holte sie noch Silber mit der russischen Damenmannschaft.

Ihren größten Erfolg bei den Weltmeisterschaften verzeichnete sie 2003, als sie im Doppel mit Irina Palina das Viertelfinale erreichte.

Ganina nahm an den Olympischen Spielen 2004 in Athen teil. Im Einzel erreichte sie die Runde der letzten 32 und verlor dort gegen Lau Sui Fei aus Hongkong. Mit ihrer Partnerin Palina verlor sie im Achtelfinale gegen die Paarung Tie Yana und Song Ah Sim, ebenfalls aus Hongkong.

Deutschland 
1996 kam Ganina vom ungarischen Verein Postas Budapest in die deutsche Bundesliga zu SC Bayer 05 Uerdingen. 2001 wechselte sie zu TuS Bad Driburg wo sie bis 2005 blieb. Danach verließ sie Deutschland Richtung Wladiwostok (Russland). 2013 verpflichtete sie der Zweitbundesligist TTC Wendelstein (früher TSV Röthenbach), 2014 der TTV Hövelhof (2. BL), 2017 der SV DJK Kolbermoor.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

 Europameisterschaften der Erwachsenen (abgerufen am 11. Januar 2016)
 Jugend-Europameisterschaften (abgerufen am 7. Januar 2016)
 Biographie (englisch) (abgerufen am 5. Oktober 2010)
 Bilder von Swetlana Ganina (abgerufen am 5. Oktober 2010)
 
  (abgerufen am 5. August 2011)

Tischtennisspieler (Russland)
Tischtennisspieler (TuS Bad Driburg)
Tischtennisspieler (SV DJK Kolbermoor)
Olympiateilnehmer (Russland)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Sowjetbürger
Russe
Geboren 1978
Frau